Хасан Салих Кабзе (; 26 мая 1982, Анкара) — турецкий футболист, полузащитник и нападающий. Экс-игрок сборной Турции.

Карьера

Клубная 

Начал карьеру в клубе «Буджаспор», через некоторое время перешёл в «Дарданелспор». Во второй половине сезона 2004/05 перешёл в «Галатасарай». За полсезона забил 8 голов, став самым результативным игроком клуба. Особенно примечательным был матч «Галатасарай» — «Бешикташ» (2:1), в котором Кабзе забил 2 гола, причём второй — за 7 секунд до финального свистка, и тем самым принёс «Галатасараю» чемпионство. Этот матч вошёл в число «незабываемых матчей „Галатасарая“». Фанаты сложили песню в честь игрока.

24 июля 2007 года был приобретён казанским «Рубином» за $1 250 000. Контракт был подписан на три года. Дебютировал в Премьер-лиге 19 августа в Ростове с одноименной командой. Матч закончился вничью 1:1. 25 августа в матче с московским «Спартаком» отметился первым в России голом. Его команда выиграла со счётом 3:1.

В июле 2010 года подписал контракт на 2 года с французским клубом «Монпелье». 29 июля вышел на замену в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Дьёра» (1:0). Дебютировал в Лиге 1 — 8 августа в матче с «Бордо» (1:0), на 82-й минуте получил жёлтую карточку, на 88-й минуте был заменён.

В январе 2012 года подписал контракт на полтора года с «Ордуспором». Летом 2013 года перешёл в «Коньяспор».

Статистика 

По состоянию на 9 декабря 2009 года.

Достижения 
 «Рубин»

 Чемпион России (2): 2008, 2009
«Монпелье»

 Чемпион Франции (1): 2011/2012
 «Галатасарай»

 Чемпион Турции (1): 2005/06
 Кубок Турции (1): 2005

 «Буджаспор»
 Победитель юношеского чемпионата Турции (до 17 лет) (1): 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Турецкой футбольной федерации
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Буджаспор»
Игроки ФК «Дарданелспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ордуспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Алтынорду»